Il singolare femminile del torneo di tennis Queen's Club Championships 1972, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1972, ha avuto come vincitrice Chris Evert ha battuto in finale Karen Krantzcke 6-4, 6-0.

Teste di serie 

Assente
 Chris Evert (Campionessa)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Karen Krantzcke (finale)

  Pat Pretorius (primo turno)
 Julie Heldman (primo turno)
 Linda Tuero (primo turno)
 Winnie Shaw (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queen's Club Championships 1972